Alex Smith (1872–1930) híres skót golfozócsalád tagja
Alex Smith (1876–1954) skót válogatott labdarúgó (Rangers)
Alex Smith (1899–1973) az ausztrál Redcliffe Peninsula világörökségi építésze
Alex Smith (1902–1963) kanadai NHL-jégkorongozó
Alex Smith (1915–?) skót labdarúgó (Liverpool)
Alex Smith (1922–2003) skót vállalati mérnök és feltaláló
Alex Smith (1938) angol labdarúgó (Halifax Town)
Alex Smith (1939) skót labdarúgó, edző (St. Mirren, Aberdeen, Dundee United)
Alex Smith (1940) skót labdarúgó (Dunfermline Athletic, Rangers)
Alex Smith (1944) angol labdarúgó (Middlesbrough)
Alex Smith (1947) angol labdarúgó (Bradford City, Southend United)
Alex Smith (1973) új-zélandi válogatott labdarúgó
Alex Smith (1976) angol labdarúgó (Port Vale, Wrexham)
Alex Smith (1982) amerikaifutball-játékos, tight end
Alex Shmith (1984) amerikai lacrossejátékos
Alex Smith (1984) amerikaifutball-játékos
Alex Smith (1985) angol labdarúgó (FC Dallas, Sydney Olympic, Wellington Phoenix)
Alex T. Smith (1985) brit gyermekkönyvszerző, illusztrátor
Alex Smith (1988) brit kalapácsvető
Alex Smith (1991) angol labdarúgó (Swindon Town)
Alex Smith (?) dél-skót munkáspárti képviselő